Benaming voor een schachtbok, ook wel als belle-fleur gespeld.
 Bellefleur (appel), een ras van appels
 In de jaren 1960 in Nederland een bijnaam voor meisjes met rode appelwangetjes, vernoemd naar het appelras
 De hiernaar verwijzende bijnaam van hoofdpersoon Floortje in de boekenserie Floortje Bellefleur
 Bellefleur (Asterix), een personage uit de Asterix-strips
 Bellefleur (Oates), een roman van Joyce Carol Oates